

Вельке Крштеняни — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Мале Крштеняни — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.